Шеваньї́-сюр-Гюї́, Шеваньї-сюр-Ґюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 100 км на південний захід від Діжона, 36 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Шеваньї-сюр-Гюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шеваньї-сюр-Гюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара